Spoina – fuga (budownictwo)
 Spoina – połączenia spawane